Dornheim ist der Name folgender Orte in Deutschland:

 Dornheim (Thüringen), Gemeinde im Ilm-Kreis
 Dornheim (Hessen), Ortsteil der Kreisstadt Groß-Gerau
 Dornheim (Iphofen) Stadtteil von Iphofen, Landkreis Kitzingen, Unterfranken, Bayern
 Dornheim (Schmallenberg) Stadtteil von Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Dornheim, ehemaliges Dorf auf dem Gebiet des heutigen Mannheim-Feudenheim, siehe Feudenheim #Das abgegangene Dorf Dornheim

Dornheim ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Dornheim (Alfredo Dornheim; 1909–1969), deutscher Germanist
 Andreas Dornheim (* 1958), deutscher Historiker
 Hartung Fuchs von Dornheim (um 1450–1512), fränkischer Adeliger, Hofmeister und Gesandter der Speyerer Fürstbischöfe
 Helena Dornheim (* 2004), deutsche Volleyballspielerin
 Johann Georg II. Fuchs von Dornheim (1586–1633), Fürstbischof von Bamberg und Hexenverfolger
 Johann Philipp Fuchs von Dornheim (1646–1727), Dompropst im Bistum Würzburg 
 Jutta Dornheim (* 1936), deutsche Schriftstellerin
 Laura Dornheim (* 1983), deutsche Wirtschaftsinformatikerin, Unternehmensberaterin und Geschlechterforscherin
 Ludwig Fuchs von Bimbach und Dornheim (1833–1900), bayerischer Verwaltungsbeamter
 Michael Dornheim (* 1968), deutscher Volleyballspieler
 Nikolaus Christian Heinrich Dornheim (1772–1830), deutscher Maler und Grafiker
 Robert Dornheim (1875–1971), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker (SPD, USPD, SED)